Пало де Роса има више значења:

 Пало де Роса (Коскатлан), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Пало де Роса (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пало де Роса (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику